De naam voor een aquaduct (watergang) in verschillende talen als het Engels
 Aquaduct van Sylvius, een structuur in de hersenen